Osoby o nazwisku Crystal:
 Billy Crystal

Miejscowości w USA:
 Crystal – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Crystal – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Crystal – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
 Crystal – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Crystal – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Nye
 Crystal – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Crystal (ang. Crystal Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Crystal (ang. Crystal Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Crystal (ang. Crystal Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Crystal (ang. Crystal Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Crystal (ang. Crystal Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Crystal (ang. Crystal Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Crystal (ang. Crystal Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Crystal (ang. Crystal Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn

Zobacz też:
 Crystal City